Saint-Vérand (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Saint-Vérand (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Saint-Vérand (Rodan) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy